Рябинино — название населённых пунктов России:

 Рябинино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Рябинино — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Рябинино — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Рябинино — посёлок в Чердынском районе Пермского края.
 Рябинино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Рябинино — село в Смоленской области.
 Рябинино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Рябинино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

См. также 
 Рябинин